En Pologne, Grabie peut désigner :

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Grabie, un village dans le powiat de Wieliczka 
 Grabie, un village dans le powiat de Bochnia 
 Grabie, un village dans le powiat de Cracovie  

dans d'autres voïvodies
 Grabie, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Grabie, un village dans la voïvodie de Łódź
 Grabie, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Grabie, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grabie, un village dans la voïvodie d'Opole